Taeniopterygidae — родина комах родини Веснянки. Представники родини поширені в Голарктиці. Імаго сягає 15 мм завдовжки.

Класифікація 
 Taeniopteryginae Klapálek, 1905
 Taeniopteryx Pictet, 1841
 Taeniopteryx angarensis (Zapekina-Dulkeit 1956) (same as T. nebulosa?)
 Taeniopteryx araneoides Klapálek, 1902
 Taeniopteryx auberti Kis & Sowa, 1964
 Taeniopteryx burksi Ricker & Ross, 1968
 Taeniopteryx caucasica Zhiltsova, 1981
 Taeniopteryx fusca Ikonomov, 1980
 Taeniopteryx hubaulti Aubert, 1946
 Taeniopteryx kuehtreiberi Aubert, 1950
 Taeniopteryx lita Frison, 1942
 Taeniopteryx lonicera Ricker & Ross, 1968
 Taeniopteryx maura (Pictet, 1841)
 Taeniopteryx metequi Ricker & Ross, 1968
 Taeniopteryx mercuryi Fochetti & Nicolai, 1996
 Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758)
 Taeniopteryx nelsoni Kondratieff & Kirchner, 1982
 Taeniopteryx nivalis (Fitch, 1847)
 Taeniopteryx parvula Banks, 1918
 Taeniopteryx pecos Baumann & Jacobi, 1984
 Taeniopteryx robinae Kondratieff & Kirchner, 1984
 Taeniopteryx schoenemundi (Mertens 1923)
 Taeniopteryx starki Stewart & Szczytko, 1974
 Taeniopteryx tenuis Needham, 1905
 Taeniopteryx ugola Ricker & Ross, 1968

 Brachypterainae (Brachypterinae , Erichson, 1845)
 Bolotoperla Ricker & Ross, 1975
 Bolotoperla rossi (Frison, 1942)

 Brachyptera Newport, 1848
 Brachyptera trifasciata (Pictet, 1832)
 Brachyptera algirica Aubert, 1956
 Brachyptera ankara Kazanci, 2000
 Brachyptera arcuata (Klapálek, 1902)
 Brachyptera auberti Consiglio, 1957
 Brachyptera beali (Navás, 1923)
 Brachyptera beali beali (Navás, 1923)
 Brachyptera beali cretica Zwick, 1978
 Brachyptera berkii Kazanci, 2001
 Brachyptera braueri (Klapálek, 1900)
 Brachyptera brevipennis Zhiltzova, 1964
 Brachyptera bulgarica Rauser, 1962
 Brachyptera calabrica Aubert, 1953
 Brachyptera dinarica Aubert, 1964
 Brachyptera demirsoyi Kazanci, 1983
 Brachyptera galeata Koponen, 1949
 Brachyptera graeca Berthélemy, 1963
 Brachyptera helenica Aubert, 1956
 Brachyptera macedonica Ikonomov, 1983
 Brachyptera monilicornis (Pictet, 1841)
 Brachyptera phthiotica Berthélemy, 1971
 Brachyptera putata (Newman, 1838)
 Brachyptera risi (Morton, 1896)
 Brachyptera seticornis (Klapálek, 1902)
 Brachyptera sislii Kazanci, 1983
 Brachyptera starmachi Sowa, 1966
 Brachyptera thracica Rauser, 1965
 Brachyptera transcaucasica Zhiltzova, 1956
 Brachyptera transcaucasica transcaucasica Zhiltzova, 1956
 Brachyptera transcaucasica kykladica Zwick, 1978
 Brachyptera ristis (Klapálek, 1901) Aubert 1946
 Brachyptera vera Berthelemy & Gonzalez del Tanago, 1983
 Brachyptera vera vera Berthelemy & Gonzalez del Tanago, 1983
 Brachyptera vera cordubensis Berthelemy & Baena Ruiz, 1984
 Brachyptera zwicki Braasch & Joost, 1971

 Doddsia Needham & Claassen, 1925
 Doddsia japonica (Okamoto, 1922)
 Doddsia nohirae (Okamoto, 1922)
 Doddsia occidentalis (Banks, 1900)
 Doddsia onotata (Okamoto, 1922)

 Kyphopteryx Kimmins, 1946
 Kyphopteryx dorsalis Kimmins, 1946
 Kyphopteryx brodskii Zhiltzova, 1972

 Mesyatsia Ricker & Ross, 1975
 Mesyatsia karakorum Sámal, 1935
 Mesyatsia imanishii (Uéno, 1940)
 Mesyatsia makartchenkoi Teslenko & Zhiltzova, 1992
 Mesyatsia nigra Zwick & Sivec, 1980

 Obipteryx
 Obipteryx femoralis (Okamoto, 1922)
 Obipteryx yugawae Kohno, 1965

 Okamotoperla Ricker & Ross, 1975
 Okamotoperla zonata (Okamoto, 1922)

 Oemopteryx Klapálek, 1902
 Oemopteryx contorta (Needham & Claassen, 1925)
 Oemopteryx fosketti (Ricker, 1965)
 Oemopteryx glacialis (Newport, 1849)
 Oemopteryx loweii (Albarda, 1889)
 Oemopteryx vanduzeea (Claassen, 1937)

 Rhabdiopteryx
 Rhabdiopteryx hamulata (Klapálek, 1902)
 Rhabdiopteryx antoninoi Vincon & Ravizza, 1999
 Rhabdiopteryx acuminata Klapálek, 1905
 Rhabdiopteryx alpina Kühtreiber, 1934
 Rhabdiopteryx doieranensis Ikonomov, 1983
 Rhabdiopteryx neglecta (Albarda, 1889)
 Rhabdiopteryx thienemanni Illies, 1957
 Rhabdiopteryx triangularis Braasch & Joost, 1972

 Strophopteryx Frison, 1929
 Strophopteryx appalachia Ricker & Ross, 1975
 Strophopteryx arkansae Ricker & Ross, 1975
 Strophopteryx cucullata Frison, 1934
 Strophopteryx fasciata (Burmeister, 1839)
 Strophopteryx inaya Ricker & Ross, 1975
 Strophopteryx limata (Frison, 1942)

 Taenionema Banks, 1905
 Taenionema atlanticum Ricker & Ross, 1975
 Taenionema californica (Needham & Claassen, 1925)
 Taenionema frigida (Navás, 1930)
 Taenionema grinnelli (Banks, 1918)
 Taenionema jacobii Stanger & Baumann, 1993
 Taenionema jeanae Baumann & Nelson, 2007
 Taenionema jewetti Stanger & Baumann, 1993
 Taenionema kincaidi (Hoppe, 1938)
 Taenionema oregonensis Needham & Claassen, 1925)
 Taenionema pacificum (Banks, 1900)
 Taenionema pallidum (Banks, 1902)
 Taenionema raynoria (Claassen, 1937)
 Taenionema uinta Stanger & Baumann, 1993
 Taenionema umatilla Stanger & Baumann, 1993

Викопні види 

 incertae sedis
 †Gurvanopteryx Sinitchenkova, 1986
 †Gurvanopteryx effeta Sinitchenkova, 1986
 †Gurvanopteryx impleta Sinitchenkova, 1986
 †Jurataenionema Liu et al., 2007
 †Jurataenionema inornatus Liu et al., 2007
 †Jurataenionema stigmaeus Liu et al., 2007
 †Positopteryx Sinitchenkova, 1987
 †Positopteryx dubia Sinitchenkova, 1987
 †Protaenionema Liu et al., 2007
 †Protaenionema fuscalatus Liu et al., 2007
 †Sinotaeniopteryx Hong, 1983
 †Sinotaeniopteryx chengdeensis Hong, 1983
 †Sinotaeniopteryx luanpingensis Hong, 1983

Поширення 
 Bugguide.net: Family Taeniopterygidae 
 Zhiltzova, L.A. (2006). A review of stoneflies of the family Taeniopterygidae (Plecoptera) in Russia and adjacent countries. Entomological Review 86(6):632-634. 

Веснянки
Родини комах